Дромеозаври́ды  — семейство оперённых тероподовых  динозавров из клады манирапторов. Обитали на всех континентах планеты. Ископаемые остатки представителей семейства известны со средней юры (бат, 168,3 млн лет назад) по конец мела (маастрихт, 66,0 млн лет назад).

Описание 

Представляли собой группу птицеподобных динозавров малого и среднего размера (в сравнении с другими известными тероподами). Питались рыбой, млекопитающими и другими динозаврами.

По современным данным, дромеозавриды (вместе с троодонтидами) считаются наиболее близкой к птицам группой динозавров. Как и птицы, дромеозавриды имели оперение, в состав которого входили, в том числе, контурные перья, а мелкие представители (например, микрорапторы), возможно, обладали способностью к планирующему полёту.

Конечности 
Как и другие тероподы, дромеозавриды были бипедальными, то есть они передвигались на задних конечностях. Однако, в то время как другие тероподы обладали тремя пальцами на ноге, окаменелые следы дромеозаврид подтверждают, что большинство представителей данного семейства держали второй палец ноги, заканчивающийся большим когтем, над землёй, а передвигались на оставшихся двух других, на которые и приходился весь вес динозавра. Такую характерную особенность называют бидактилией, или же дидактилией (от греческого «di» -«два» и «δακτυλος» — «палец»). Увеличенный второй палец ноги имел необычно большой, серповидный коготь, который, как думают, использовался ими при удержании мелкой добычи, или для восхождения на деревья.

История изучения 
Дромеозавриды являются достаточно разнообразной группой теропод. Открытия, сделанные начиная с 1990-х годов, привели к увеличению знаний о многообразии данной группы. В начале своей эволюции дромеозавриды были мелкотелыми и, вероятно, нехищными животными, которые позже достигли широкого диапазона диет и строения тела — они представлены «длинноносыми» Unenlagiidae, маленькими и потенциально летающими Microraptorinae, а также крупными хищниками эудромеозаврами. Среди этих групп лучше всего представлены эудромеозавры, образцы которых известны из Европы, Азии и Северной Америки, свидетельствующие о высоком разнообразии наземных хищников. Их окаменелости являются потенциальным доказательством стайной охоты и демонстрируют, что эти животные обычно охотились на добычу крупнее их самих.

Взаимосвязь с современными птицами 
Несмотря на общую редкость в летописи окаменелостей, дромеозавриды являются одними из наиболее представленных и наиболее изученных групп паравесов — клады, которая помимо вымерших представителей, также включает и современных птиц. Дромеозавриды сыграли центральную роль в признании современных птиц «живыми динозаврами», чему способствовало открытие Deinonychus antirrhopus, вида, который сохранил многие характерные «птичьи» черты в своем посткраниальном скелете. Ряд важных находок дромеозаврид из экспедиций Американского музея естественной истории и Монгольской академии наук (AMNHMAS) в пустыне Гоби предоставили новые данные, включая характеристики грудного пояса, передних конечностей, таза и задних стоп, дав дополнительные аргументы гипотезе происхождения птиц от динозавров. Открытия небольших дромеозаврид — Microraptor zhaoianus и Sinornithosaurus millenii, а также распознание перьев в образце представителя группы эудромеозавров убедительно продемонстрировали, что представители семейства были полностью покрыты перьями. Микрораптор, в частности, занимает одно из ключевых мест в исследованиях, касающихся эволюции полёта у паравесов.

Происхождение 
Самые ранние ископаемые остатки дромеозаврид были обнаружены в итатской свите в Берёзовском карьере Красноярского края (168 млн лет) и по настоящее время не имеют точной классификации. Так же, в 2009 году были описаны шесть зубов из отложений верхней юры (киммеридж) карьера Langenberg Oker (Гослар, Нижняя Саксония, Германия). Найденные зубы очень подобны зубам представителей подсемейства велоцирапторин из угольной шахты Guimarota (киммеридж, Лейрия, Португалия) и велоцирапториновым зубам из местонахождения Una (баррем, провинция Куэнка, Испания).

Южная Америка 
В настоящее время известно шесть видов, живших на территории современной Патагонии: Unenlagia comahuensis, Unenlagia paynemili, Neuquenraptor argentinus, Buitreraptor gonzalezorum, Austroraptor cabazai и Pamparaptor micros.

Россия 
В России, на границе с Монголией, находили кости дромеозаврид, видимо, велоцирапторов. Также, в итатской свите в Берёзовском карьере Красноярского края были найдены неопределённые остатки представителя этого семейства.

Таксономия

Внешняя систематика 
Кладограмма согласно Lefèvre, 2017:

Внутренняя систематика 
Кладограмма (2012):

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на сентябрь 2017 года в семейство включают следующие вымершие таксоны:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Подсемейство Dromaeosaurinae
 
 
 
 Подсемейство Microraptorinae
 
 Подсемейство Unenlagiinae
 
 Подсемейство Velociraptorinae

Примечания

Ссылки 
 A basal dromaeosaurid and size evolution preceding avian flight
 Птицеящер как змея
 Behavioral and faunal implications of Early Cretaceous deinonychosaur trackways from China 

 
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода